Наум Бернштейн:
 Бернштейн, Наум Давыдович (1915—2014) — учёный в области кинотехники, мемуарист.
 Бернштейн, Наум Самуилович (1922—1997) — молдавский журналист и переводчик.